Desthieux ist der Familienname folgender Personen:

 Baptiste Desthieux (* 1985), französischer Biathlet
 Jean Desthieux (1895–1944), französischer Schriftsteller
 Simon Desthieux (* 1991), französischer Biathlet